Карлос Альберто Тревиньо Луке (; 9 августа 1994, Монтеррей, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Тревиньо — воспитанник клуба «Атлас». 7 октября 2012 года в матче против «Крус Асуль» он дебютировал в мексиканской Примеры. В 2015 году Карлос на правах аренды перешёл в «Некаксу», но так и не дебютировал за команду. В начале 2016 года он отправился за игровой практикой в «Венадос». 30 января в матче против «Мурсиелагос» Тревиньо дебютировал в Лиге Ассенсо. 16 апреля в поединке против Лобос БУАП Карлос забил свой первый гол за «Венадос».

Летом 2017 года Тревиньо на правах аренды перешёл в Лобос БУАП. 23 августа в матче против своего родного клуба «Атлас» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Мексики Карлос стал чемпионом КОНКАКАФ среди молодёжных команд. На турнире он сыграл в матче против молодёжной команды Сальвадора. В том же году Тревиньо участвовал в Турнире в Тулоне. Летом 2013 года он поехал с молодёжной командой на чемпионат мира в Турцию. На турнире он сыграл в матче против команд Греции.

Достижения 
Международные

 Мексика (до 20)
  Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2013

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте клуба «Атлас»
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Лобос БУАП»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Венадос»